Чорний квадрат:
 «Чорний квадрат» — картина Казимира Малевича.
 «Чорний квадрат» — білоруський кіноальманах 2017 р. із серії «Хронотопь».
 «Чорний квадрат» — театр-студія імпровізації в м. Києві (Україна).
 «Чорний квадрат» — фільм Йосипа Пастернака на 42-му Канському кінофестивалі 1989 року.
 «Чорний квадрат» — альбом групи «DD/MM/YYYY» випущений в Канаді ().
 «Чорний квадрат» — відео-гра 2008 року ().
 «Чорний квадрат» — музична група з Гаваїв (США).
 «Чорний квадрат» — російська премія в галузі сучасного мистецтва.
 «Чорний квадрат» — російський фільм 1992 року.
 «Чорний квадрат» — пісня із репертуару групи «Арія».
 «Чорний квадрат» — збірка віршів Костянтина Кедрова, Генріха Сапгіра, Олексія Хвостенка та Слави Льона в 1991 році в Москві та Парижі.